Фукасаку — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фукасаку, Киндзи (1930—2003) — японский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Фукасаку, Кэнта (род. 1972) — японский кинорежиссёр и сценарист.